Plusieurs régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bassigny » :
 Le régiment de Bassigny (1644-1648)
 Le régiment de Bassigny (1684-1749)
 Le régiment de Bassigny, renommé le   «  d'infanterie de ligne » 

Homonymie d'unités militaires